Това е списък с филмите, които са продуцирани и разпространени от американското студио „Кълъмбия Пикчърс“ между 1960 г. до 1969 г.

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Вижте също 
 Кълъмбия Пикчърс

Източници 

Списъци
Списъци с филмите по киностудио